Църничани може да се отнася за:

 Църничани, село в Община Дойран, Република Македония;
 Църничани, село в Община Могила, Република Македония.